Нильс Ролл-Хансен (, род. 1938) — норвежский историк и философ биологии.

Работает в Университете Осло (Норвегия). Является автором четырёх книг и многочисленных научных статей. Его книга «The Lysenko Effect», посвящённая деятельности Трофима Денисовича Лысенко, получила высокую оценку в журнале Nature.

Сочинения 
 Roll-Hansen, N., Gunnar Broberg. 2005. Eugenics And the Welfare State: Sterilization Policy in Demark, Sweden, Norway, and Finland
 Roll-Hansen, N. 2004. The Lysenko Effect: The Politics Of Science. (Humanity Books, December 2004) // Uppsala Studies in History of Science, Nov 2005. ISBN 1591022622
 Roll-Hansen, N. 1998. Studying natural science without nature. Reflections on the realism of so-called laboratory studies. Studies in the History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences 29: 165—187.
 Roll-Hansen, N. 1998. The meaning of reduction in biology. In Suárez, First International Conference on Philosophy of Science, 125—148.
 Roll-Hansen, N. 1990. Croisement de lignées pures: de Johannsen á Nilsson-Ehle. In Fischer/Schneider, Histoire de la génétique, 99—125.
 Roll-Hansen, N. 1989. The crucial experiment of Wilhelm Johannsen. Biology and Philosophy 3: 303—329.
 Roll-Hansen, N. 1985. A new perspective on Lysenko? Annals of Science 42: 261—278.
 Roll-Hansen, N. 1984. E.S. Russell and J.H. Woodger: The failure of two twentieth-century opponents of mechanistic biology. Journal of the History of Biology 17: 399—428.
 Roll-Hansen, N. 1983. The death of spontaneous generation and the birth of the gene: Two case studies of relativism. Social Studies of Science 13: 481—519.
 Roll-Hansen, N. 1980. Eugenics before World War II.The case of Norway. History and Philosophy of the Life Sciences 2: 269—298.
 Roll-Hansen, N. 1979. Reductionism in biological research: Reflections on some historical case studies in experimental biology. In Bärmark, Perspectives in Metascience, 157—172.
 Roll-Hansen, N. 1979. Experimental method and spontaneous generation: The controversy between Pasteur and Pouchet 1859-64. Journal of the History of Medicine and Allied Sciences 34: 273—292.
 Roll-Hansen, N. 1978. Drosophila genetics: A research program. Journal of the History of Biology 11: 159—210.
 Roll-Hansen, N. 1978. The genotype theory of Wilhelm Johannsen and its relation to plant breeding and the study of evolution. Centaurus 22: 201—235.
 Roll-Hansen, N. 1976. Critical teleology: Immanuel Kant and Claude Bernard on the limitations of experimental biology. Journal of the History of Biology 9: 59—91.
 Roll-Hansen, N. Forskningens frihet og nødvendighet: Pasteurs teorier i vekst og forfall (Fakkel-bøkene)

Примечания

Ссылки 
 
 Nils Roll-Hansen Publications 

Историки биологии